Пять франков — номинал денежных знаков различных государств.

Франция 
 Пять франков (Франция)
 Пять франков «Сеятельница»
 Зодиак (банкнота)
 Фиолетовая (банкнота)
 Пастух (банкнота)
 Виктор Гюго (банкнота)
 Пастер (банкнота)

Швейцария 
 Пять франков (монета Швейцарии)

См. также 
 Экю (монета) 
 Даласи (также даси, дала, дола, даласи)
 Дороми
 Малагасийский ариари
 Мавританская угия
 Гаитянский гурд
 Перуанский соль
 Бельга (денежная единица)